Coco Gauff și Caty McNally au fost campioane en-titre, dar au ales să nu-și apere titlul.

Câștigătoarele au fost cehoaicele Anastasia Dețiuc și Miriam Kolodziejová, care au învins în finală cuplul olandezo-sloven Arantxa Rus și Tamara Zidanšek. După două seturi de 1–6 și 6–3, decizia a fost luată într-un super tiebreak de [10–8]. Ambele campioane au câștigat 280 de puncte în clasamentul WTA.

Capi de serie

Tabloul principal

Note

Legături externe

2022
WTA Tour 2022